Adler Károly (1835–1907) kereskedő, győri politikus
 Adler Károly (később Adorján Károly 1849–1905) építész, Miskolc városi főmérnöke
 Adler Károly (1864–1944) kereskedő, győri politikus